La Women's International Champions Cup (WICC) 2022 fue un torneo amistoso internacional de fútbol femenino profesional. La edición contó con la participación de 4 equipos, quienes jugaron los partidos en formato de cuadrangular. Los partidos se llevaron a cabo en el Providence Park de Portland en Estados Unidos.

Equipos

Sede

Torneo

Cuadro

Resultados

Semifinales

Tercer Lugar

Final

Referencias

Enlaces externos 

 Sitio web oficial

Fútbol femenino en 2022
Deporte en Portland
Deporte en Estados Unidos en 2022